Били може да се односи на:

 Били (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Били (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Били (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Били"